Финал Кубка Испании по футболу 2019/2020 стал 118-м в истории турнира. Матч был сыгран на «Монастырском стадионе» в Севилье между «Атлетиком» из Бильбао и «Реал Сосьедадом». Это был первый финал баскского дерби .

Первоначально запланированный на 18 апреля 2020 года, матч был отложен по соглашению участвующих клубов на 11 марта (на тот момент новая дата не была определена) из-за пандемии COVID-19, которая привела к отмене и отсрочке футбольных матчей. Матчи без зрителей были в качестве меры по предотвращению распространения вируса в надежде, что задержка даст время для сдерживания вспышки и позволит провести финал при полном стадионе, как в обычных обстоятельствах. Финал был сыгран 3 апреля 2021 года, несмотря на слухи в прессе о том, что он состоится днём ​​​​позже.

«Реал Сосьедад» выиграл финал со счетом 1:0 благодаря пенальти во втором тайме, реализованный Микелем Оярзабалем, завоевав свой третий титул Кубка Испании и первый с 1987 года, положив конец 34-летнего простоя трофеев.

Путь к финалу

Финал 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания 

2020
Испания
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
Матчи ФК «Реал Сосьедад»
События 3 апреля
Апрель 2021 года
Спорт в Испании в 2021 году
Спортивные соревнования в Севилье